Асаи:
 Асаи, или Эвтерпа овощная () — вид тропических пальм, произрастающих в Южной Америке
 Асаи — микрорегион в Бразилии, входит в штат Парана.
 Асаи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Асаи — деревня в округе Джална, в штате Махараштра, Индия. В 1803 году рядом с деревней произошло сражение при Асаи.

См. также 
 Асаи Тю (яп. 浅井 忠 Асаи Тю:?, род. 21 июня 1856 г. Эдо, ныне Токио — ум. 16 декабря 1907 г. Киото) — японский художник
 Асаи Рей (1640—1709) — японский писатель.